włosóweczka – rodzaj grzybów należący do podstawczaków
 włosóweczka – rodzaj grzybów należący do workowców